În afară de sensul comun, termenul buruiană se mai poate referi și la nume ca:

 Daniela Buruiană-Aprodu (n. 1953), politician român
 Florin Buruiană (1937-2015), senator român (ales în județul Neamț)
 Gheorghe Buruiană (n. 1918), cooperator
 Laura Buruiană (n. 1980), muzician, specializată în violoncel
 Mariana Buruiană (n. 1955), actriță, traducătoare și scriitoare română
 Nicolae Buruiană (n. 1953), medic-oncolog
 Victor Buruiană (n. 1959), inginer-electronist, compozitor, textier, interpret vocal din Republica Moldova

Nume de familie românești